Patuca steht für:

 Patuca (Honduras), Municipio im Departamento Olancho, Honduras
 Patuca (Morona Santiago), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Santiago, Provinz Morona Santiago, Ecuador
 Río Patuca, Fluss in Honduras